Jacques Burtin – compositore francese
 Nicolas Burtin – allenatore francese di sci alpino ed ex sciatore alpino 
 Raphaël Burtin – ex sciatore alpino francese
 Will Burtin – designer tedesco